Waldorf steht für: 
 die Figur eines Puppenspiels, siehe Muppet Show #Waldorf und Statler

Als Namensbestandteil steht Waldorf für:
 das 1893 von William Waldorf Astor eröffnete Waldorf Hotel in New York und das aus diesem hervorgehende Luxushotel Waldorf⸗Astoria
 Waldorfsalat, eine Salat-Zubereitung, entstanden im Waldorf Hotel
 Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, deutsches Unternehmen bis 1929
 Waldorfschule, von Rudolf Steiner begründete reformpädagogische Schulform
 Waldorfkindergarten, reformpädagogische Form des Kindergartens
 Waldorfpädagogik, reformpädagogische Strömung
 Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Kette von Luxushotels der Hilton-Gruppe (seit 2006)
 Waldorf Astoria Chicago, ehemals Elysian (2010), ein Wolkenkratzer in Chicago
 Waldorf Frommer, Münchner Anwaltskanzlei
 Waldorf Music, deutscher Hersteller von Synthesizern (gegründet 2006)

Waldorf ist der Name folgender Orte:
 Waldorf (Rheinland-Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Waldorf (Bornheim), Stadtteil von Bornheim, Nordrhein-Westfalen
 Waldorf (Blankenheim), Ortsteil von Blankenheim, Nordrhein-Westfalen
 Waldorf (Maryland), Ort im Charles County, USA
 Waldorf (Minnesota), Stadt in den USA

Waldorf ist der Familienname folgender Personen:
 Waldorf (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht in Böhmen und Mähren
 Duffy Waldorf (* 1962), US-amerikanischer Golfspieler
 Emil Waldorf (1856–1918), preußischer Offizier, Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Günter Waldorf (1924–2012), österreichischer Maler
 William Waldorf Astor, 1. Viscount Astor (1848–1919), Gründer und Mitbegründer der New Yorker Hotels Waldorf und Waldorf⸗Astoria

Siehe auch:

 Walddorf (Begriffsklärung)
 Walldorf (Begriffsklärung)
 Wallerdorf (Begriffsklärung)
 Valdorf (Begriffsklärung)
 Waldoff